Frischau bezeichnet

die Gemeinde Břežany u Znojma, Okres Znojmo, Tschechien
die Gemeinde, Fryšava pod Žákovou horou, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien